Groß Buchholz steht für:

 Groß Buchholz, Ortsteil von Perleberg, Brandenburg
 Groß-Buchholz, Stadtteil des Stadtbezirks Buchholz-Kleefeld von Hannover, siehe Buchholz-Kleefeld #Groß-Buchholz
 Großbuchholz, Ortsteil von Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen